Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Malczyk − polski pilot wojskowy
 Stanisław Malczyk − polski piłkarz